Jméno a příjmení Ladislav Koubek má více nositelů:

 Ladislav Koubek (1920–1992) – československý fotbalový reprezentant
 Ladislav Koubek (politik) (1887–1962) – československý pedagog a politik, poválečný poslanec za KSČ
 Ladislav Koubek (psycholog) (* 1980) – český psycholog, právník, politolog a vysokoškolský pedagog psychologie